Wyrok śmierci (film 1980)
 Wyrok śmierci (film 2007)
 Kara śmierci